Избор за Дечју песму Евровизије 2003 било је прво такмичење Песме Евровизије за младе певаче од осам до петнаест године. Одржано је 15. новемра 2003. у Копенхагену у Данској. Победник првог такмичења Дечје песме Евровизије био је хрватски предсваник Дино Јелусић са песмом Ти си моја прва љубав.

16 земаља је учествовало иако је првобитно број земаља био 15. Жребом је било одређено које земље ће наступати на овом такмичењу. Првобитно је требало да Немачка и Словачка  наступе, али су одустале, па су уместо њих наступиле Белорусија, Кипар и Пољска.

Учесници

Гласање

Види још 
 Дечја песма Евровизије
 Песма Евровизије

Спољашње везе 
 Званични сајта Дечје песме Евровизије

2003 Дечја песма Евровизије
Музички фестивали 2003.